{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (73901) - || 1997 FD5 || 31 maart 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73902) - || 1997 GX5 || 2 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73903) - || 1997 GZ9 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73904) - || 1997 GM10 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73905) - || 1997 GB12 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73906) - || 1997 GE15 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73907) - || 1997 GG15 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73908) - || 1997 GS18 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73909) - || 1997 GW18 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73910) - || 1997 GU20 || 6 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73911) - || 1997 GD22 || 6 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73912) - || 1997 GV28 || 8 april 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73913) - || 1997 GZ35 || 6 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73914) - || 1997 GN40 || 7 april 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73915) - || 1997 GD43 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73916) - || 1997 HD1 || 27 april 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73917) - || 1997 HS1 || 28 april 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73918) - || 1997 HA10 || 30 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73919) - || 1997 HV10 || 30 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73920) - || 1997 HE12 || 30 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73921) - || 1997 LT4 || 7 juni 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73922) - || 1997 LZ12 || 7 juni 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73923) - || 1997 MU1 || 30 juni 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (73924) - || 1997 MN3 || 28 juni 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73925) - || 1997 MS6 || 28 juni 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73926) - || 1997 ML9 || 26 juni 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73927) - || 1997 MK11 || 28 juni 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73928) - || 1997 NK2 || 3 juli 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73929) - || 1997 OK1 || 28 juli 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73930) - || 1997 PV || 3 augustus 1997 || Caussols || ODAS
|-
| (73931) - || 1997 PK3 || 3 augustus 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (73932) - || 1997 QD5 || 25 augustus 1997 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (73933) - || 1997 RW1 || 3 september 1997 || Caussols || ODAS
|-
| (73934) - || 1997 SO2 || 24 september 1997 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (73935) - || 1997 SH3 || 26 september 1997 || Kleť || Kleť
|-
| (73936) Takeyamamoto || 1997 SF4 || 24 september 1997 || Moriyama || Y. Ikari
|-
| (73937) - || 1997 SV6 || 23 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73938) - || 1997 SH7 || 23 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73939) - || 1997 SG10 || 26 september 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (73940) - || 1997 SX10 || 27 september 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (73941) - || 1997 SN11 || 27 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73942) - || 1997 SN12 || 27 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73943) - || 1997 SE15 || 28 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73944) - || 1997 SG24 || 30 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73945) - || 1997 SS28 || 28 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73946) - || 1997 SD32 || 24 september 1997 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| (73947) - || 1997 TV3 || 3 oktober 1997 || Caussols || ODAS
|-
| (73948) - || 1997 TK12 || 2 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73949) - || 1997 TT12 || 2 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73950) - || 1997 TE13 || 3 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73951) - || 1997 UK8 || 21 oktober 1997 || Church Stretton || S. P. Laurie
|-
| (73952) - || 1997 UQ17 || 25 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73953) - || 1997 UN20 || 27 oktober 1997 || Haleakala || AMOS
|-
| (73954) - || 1997 UR20 || 20 oktober 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (73955) Asaka || 1997 UE21 || 22 oktober 1997 || Saji || Saji
|-
| (73956) - || 1997 VQ6 || 5 november 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (73957) - || 1997 VF7 || 2 november 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (73958) - || 1997 WN || 18 november 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (73959) - || 1997 WV11 || 22 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73960) - || 1997 WE21 || 23 november 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (73961) - || 1997 WP25 || 30 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73962) - || 1997 WN40 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73963) - || 1997 WO41 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73964) - || 1997 WK42 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (73965) - || 1997 XF5 || 6 december 1997 || Caussols || ODAS
|-
| (73966) - || 1997 XG10 || 6 december 1997 || Cloudcroft || W. Offutt
|-
| (73967) - || 1997 XX10 || 4 december 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (73968) - || 1997 YQ4 || 24 december 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| (73969) - || 1997 YK12 || 21 december 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73970) - || 1998 AX6 || 5 januari 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (73971) - || 1998 BN8 || 25 januari 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (73972) - || 1998 BA18 || 22 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73973) - || 1998 BF22 || 23 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73974) - || 1998 BT26 || 29 januari 1998 || Modra || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| (73975) - || 1998 BD34 || 18 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73976) - || 1998 BE35 || 26 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73977) - || 1998 BT42 || 20 januari 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (73978) - || 1998 DU6 || 17 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73979) - || 1998 DF8 || 21 februari 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (73980) - || 1998 DV8 || 23 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73981) - || 1998 DE16 || 25 februari 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (73982) - || 1998 DB17 || 23 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73983) - || 1998 DS19 || 26 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73984) Claudebernard || 1998 DJ20 || 26 februari 1998 || Blauvac || R. Roy
|-
| (73985) - || 1998 DH28 || 23 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73986) - || 1998 DR29 || 28 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73987) - || 1998 EA2 || 2 maart 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (73988) - || 1998 EJ11 || 1 maart 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73989) - || 1998 ED12 || 1 maart 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73990) - || 1998 EU12 || 1 maart 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73991) - || 1998 FP || 18 maart 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73992) - || 1998 FK1 || 20 maart 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (73993) - || 1998 FZ4 || 22 maart 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (73994) - || 1998 FM21 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (73995) - || 1998 FQ25 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (73996) - || 1998 FU28 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (73997) - || 1998 FB38 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (73998) - || 1998 FR40 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (73999) - || 1998 FP43 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74000) - || 1998 FM44 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten